

Toponyme

 Chalopin est un hameau de la commune de Michery, dans le département de l'Yonne.

Patronyme
Le nom de Chalopin est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Jean Chalopin (réalisateur) (1950- ), producteur et scénariste français.
 Jean Chalopin (politique) (1920-2008), homme politique français.

Homonymie de patronyme